Murtagh est un nom propre qui peut désigner :

 Murtagh (), ou Muredach, premier évêque de Killala et fondateur du monastère d'Inishmurray en Irlande ; saint des Églises chrétiennes, célébré le 12 août
 Diarmaid Murtagh (-), acteur irlandais
 Fiona Murtagh (1995-), rameuse irlandaise
 Kate Murtagh (1920-2017), actrice et chanteuse américaine
 Keiran Murtagh (1988-), footballeur antiguayen

Homonymie de patronyme